Coalton, un village situé au centre du comté de Montgomery dans l'Illinois.
 , une communauté du comté de Boyd dans le Kentucky.
 Coalton, un village du comté de Jackson en Ohio.
 Coalton est l'autre appellation de la ville de Womelsdorf en Virginie-Occidentale